Axel Gyllenkrok ist der Name folgender Personen:

* Axel Gyllenkrok (Generalleutnant) (1665–1730), schwedischer Baron und General
 Axel Gyllenkrok (Sportschütze) (1888–1946), schwedischer Sportschütze
 Axel Gyllenkrok (Theologe) (1910–2002), schwedischer lutherischer Theologe
 Axel Gustaf Gyllenkrok (1783–1865), schwedischer Baron und Zoologe